Le mot Réghaïa peut signifier :

Toponymie 

 Réghaïa, commune de la banlieue est d'Alger en Algérie ;
 Oued Réghaïa, cours d'eau de Basse Kabylie en Algérie ;
 Lac de Réghaïa, lac dans la banlieue est d'Alger en Algérie ;
 Forêt de Réghaïa, forêt située dans la banlieue est d'Alger en Algérie ;
 Centre cynégétique de Réghaïa, établissement de recherche basé à Réghaïa dans la banlieue est d'Alger en Algérie ;

Sport 
 Nadi Adabi Riadhi Baladiat Réghaïa, club de football basé à Réghaïa dans la banlieue est d'Alger en Algérie ;